«Маяковская» — название станций метро:
 Маяковская — станция Замоскворецкой линии Московского метрополитена. 
 Маяковская — станция Невско-Василеостровской линии Петербургского метрополитена.
 См. также 
 Маяковский (значения)